Egzamin dojrzałości
 Egzamin dojrzałości (film 1978)
 Egzamin dojrzałości (film 2004)